Příjmení Bourgeois [buržoa] nosí více významných osobností:

 Amandine Bourgeois (* 1979) – francouzská zpěvačka
 Léon Bourgeois (1851–1925) – francouzský právník a státník, premiér Francie, prezident Rady Společnosti národů a nositel Nobelovy ceny míru z roku 1920
 Louise Bourgeois (1911–2010) – francouzská sochařka
 Loys Bourgeois (okolo 1510 - po 1561) – francouzský hudební skladatel, spoluautor Ženevského žaltáře

Externí odkazy